Botryosphaeriales är en ordning av svampar. Botryosphaeriales ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Sporsäcksvampar
Botryosphaeriales